Stati Uniti d'America
 North Hudson – città della Contea di Essex, New York
 North Hudson – villaggio della Contea di St. Croix, Wisconsin